Vitali ist ein männlicher Vorname und ein Familienname. Gemäß den geltenden Transkriptionsregeln aus dem kyrillischen Alphabet sind im Deutschen auch die Schreibweisen Witali (), Witalij (), Wital () verbreitet.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name leitet sich vom lateinischen Vitalis ab, der Vitalität, auch gesunder, kräftiger Körper, Vitalkraft bedeutet. Er ist der Name mehrerer christlicher Heiliger z. B. Vitalis von Mailand (Ravenna).
Als italienischer Familienname ist Vitali von der italienischen Form des Vornamens, Vitale, abgeleitet.

Die in der Ukraine gebräuchliche weibliche Form lautet Vitalina, die in Litauen gebräuchliche Variante ist Vitalija.

Varianten 
 Belarussisch: Wital (, auch Vital geschrieben), Witalij (, auch Vitali oder Vitaly geschrieben)
 Russisch: Witali ( [vi'talij], auch Vitali geschrieben)
 Ukrainisch: Witalij (, auch Vitalij oder Vitalii geschrieben)
 Französisch: 
 Italienisch: 
 Lettisch:
 Litauisch: , Vitalius
 Spanisch:

Namensträger

Familienname 
 Albert Vitali (1955–2020), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Alvaro Vitali (* 1950), italienischer Komiker
 Andrea Vitali (* 1956), italienischer Schriftsteller
 Angelo Vitali (um 1640–1682), italienischer Komponist und Organist
 Bernardino Vitali (15./16. Jh.), italienischer Buchdrucker
 Christoph Vitali (1940–2019), Schweizer Kurator
 Federico Vitali (* 1982), italienischer Radrennfahrer
 Filippo Vitali (um 1599–1653), italienischer Komponist und Sänger
 Giancarlo Vitali (1926–2011), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Battista Vitali (1632–1692), italienischer Komponist
 Giuseppe Vitali (1875–1932), italienischer Mathematiker
 Iwan Petrowitsch Witali (1794–1855), russischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Keith Vitali (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Kampfsportler, Schauspieler und Sachbuchautor
 Leon Vitali (1948–2022), britischer Schauspieler
 Marco Vitali (* 1960), italienischer Radrennfahrer
 Martín Vitali (* 1975), argentinischer Fußballspieler
 Maurizio Vitali (* 1957), italienischer Motorradrennfahrer
 Sandro Vitali (* 1966), Schweizer Radrennfahrer 
 Tomaso Antonio Vitali (1663–1745), italienischer Komponist
 Vera Vitali (* 1981), schwedische Schauspielerin

Vorname 

 Vitalij Aab (* 1979), deutscher Eishockeyspieler
 Witali Michailowitsch Abalakow (1906–1986), sowjetischer Bergsteiger und Konstrukteur
 Vitaly Bergelson (* 1950), israelischer Mathematiker
 Witali Walentinowitsch Bianki (1894–1959), sowjetischer Kinderbuchautor
 Witali Michailowitsch Bujanowski (1928–1993), sowjetischer Musiker
 Wital Bulyha (* 1980), belarussischer Fußballspieler
 Witali Semjonowitsch Dawydow (* 1939), russischer Eishockeyspieler
 Witalij Derdijtschuk (* 1987), ukrainischer Biathlet
 Witali Dwigun (* 1935), sowjetischer Gewichtheber
 Witali Lasarewitsch Ginsburg (1916–2009), russischer Physiker
 Vitali Golod (* 1971), ukrainisch-israelischer Schachgroßmeister
 Witali Iossifowitsch Goldanski (1923–2001), russischer Physiker und Chemiker
 Witali Grossmann (1963–2005), deutsch-kasachischer Eishockeyspieler
 Vitali Halberstadt (1903–1967), französischer Autor von Schachkompositionen
 Witali Wassiljewitsch Iwanow (* 1998), russischer Nordischer Kombinierer (Skisport)
 Vitaly Janelt (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Witali Nikolajewitsch Jefimow (* 1938), russischer theoretischer Physiker
 Witalij Kalinitschenko (* 1993), ukrainischer Skispringer
 Vitali Klitschko (* 1971), ukrainischer Profiboxer und Politiker
 Vitaly Komar (* 1943), US-amerikanischer Künstler
 Vitali Konstantinov (* 1963), deutscher Buchillustrator
 Wital Kowal (* 1980), belarussischer Eishockeytorwart
 Vitalij Kowaljow (* 1968), ukrainischer Opernsänger (Bass)
 Vitaly Kunin (* 1983), deutscher Schachgroßmeister und -trainer russischer Herkunft
 Wital Kutusau (* 1980), belarussischer Fußballspieler
 Witalij Ljutkewytsch (* 1980), ukrainischer Eishockeyspieler
 Witali Wladimirowitsch Lunkin (* 1971), russischer Pokerspieler
 Vitalij Lux (* 1989), kirgisischer Fußballnationalspieler
 Witali Markowitsch Malykin (* 1982), ukrainischer Schachspieler
 Witali Wsewolodowitsch Manski (* 1963), russischer Dokumentarfilmregisseur
 Vitaly Margulis (1928–2011), Pianist und Musikpädagoge sowjetischer Herkunft
 Witalij Massol (1928–2018), Ministerpräsident in der Ukraine
 Witalij Mykolenko (* 1999), ukrainischer Fußballspieler
 Witalij Pazura (* 1997), ukrainischer Poolbillardspieler
 Wital Perzau (* 1982d), weißrussischer Biathlet
 Witali Alexandrowitsch Petrow (* 1984), russischer Automobilrennfahrer
 Witalij Popkow (* 1983), ukrainischer Radrennfahrer
 Witalij Portnykow (* 1967), ukrainischer Publizist, Schriftsteller, Fernsehmoderator und Radiokommentator
 Witalij Potapenko (* 1975), ukrainischer Basketballspieler
 Witalij Rudentschik (* 1982), bulgarischer Biathlet
 Witalij Sacharow (* 1990), ukrainischer Naturbahnrodler
 Witali Sawin (* 1966), kasachischer Sprinter
 Witali Michailowitsch Scholobow (* 1937), sowjetischer Kosmonaut
 Wital Schtscherba (* 1972), belarussischer Turner
 Witalij Schumbarez (* 1983), ukrainischer Skispringer
 Witali Iwanowitsch Sewastjanow (1935–2010), russischer Politiker und ehemaliger Kosmonaut
 Witali Mefodjewitsch Solomin (1941–2002), russischer Schauspieler
 Vitali Tajbert (* 1982), deutscher Boxer im Super-Federgewicht
 Vitali Teleš (* 1983), estnischer Fußballspieler
 Witali Iwanowitsch Tschurkin (1952–2017), russischer Diplomat
 Vitaly Ustinov (1910–2006), First Hierarch der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland
 Witali Wiktorowitsch Wischnewski (* 1980), ukrainisch-russischer Eishockeyspieler
 Wital Woranau (* 1983), belarussischer Schriftsteller
 Witali Iwanowitsch Worotnikow (1926–2012), sowjetischer Politiker
 Witali Walerjewitsch Zeschkowski (1944–2011), russischer Schachspieler
 Vitali Zestovskih (* 1984), russisch-deutscher Musikproduzent, DJ und Komponist

Weblinks 
 Behind the Name: Meaning, Origin and History of the Name Vitaliy – Eintrag bei BehindTheName.com ()

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname